Mikhaïl Iharavitch Stefanovitch - en biélorusse :  - ou Mikhaïl Igorevitch Stefanovitch - en  et en  - (né le  à Minsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2006 avec le HK Homiel dans le championnat de Biélorussie. Il part ensuite au Canada chez les Remparts de Québec de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui l'on choisi en  lors du repêchage européen 2007 de la Ligue canadienne de hockey. Il est choisi en 2008 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Maple Leafs de Toronto en , en . Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009, il est sélectionné en , en  derrière Mikhaïl Pachnine par le Dinamo Minsk. Le , alors qu'il est prêté en cours de saison au Dinamo Minsk, ses droits sont échangés aux Stars de Dallas en retour de Fabian Brunnström.

Carrière internationale
Il représente l'équipe de Biélorussie.  Le , il honore sa première sélection contre l'Autriche pour une victoire 4-2.

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey junior majeur du Québec 
2007 : recrue de la ligue pour le mois de .
2008 : remporte le trophée Michael-Bossy.

Championnat du monde moins de 18 ans 
2007 : nommé meilleur attaquant de la division 1 groupe A.

Ligue continentale de hockey 
2011 : nommé recrue du mois de février.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

| 2006-2007|| HK Homiel||Ekstraliga|| 41|| 16|| 9|| 25|| 43|| 5|| 1|| 0|| 1||2 
|-
| 2007-2008|| HK Homiel||Ekstraliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2007-2008 || Remparts de Québec || LHJMQ || 62 || 32 || 34 || 66 || 32 || 11 || 4 || 4||8||10 
|-
| 2008-2009 ||Remparts de Québec || LHJMQ ||56|| 49|| 27|| 76|| 17||17 ||11 ||5 ||16 ||6 
|-
| 2009-2010 ||Remparts de Québec || LHJMQ || 53|| 25|| 43|| 68|| 24|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || Royals de Reading || ECHL || 4|| 3|| 2|| 5|| 2|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || Marlies de Toronto || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Dinamo Minsk || KHL || 21|| 1|| 0|| 1|| 4|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2011-2012 || Dinamo Minsk || KHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HK Homiel|| Ekstraliga || 39|| 25|| 20|| 45|| 40|| 8|| 6|| 1|| 7|| 31
|-
| 2012-2013|| HK Homiel|| Ekstraliga || 49|| 17|| 29|| 46|| 14|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| rowspan=2|2013-2014||Toros Neftekamsk || VHL|| 14|| 3|| 2|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lada Togliatti || VHL || 24 || 7 || 4 || 11 || 4 || 5 || 2 || 1 || 3 ||4
|-
| 2014-2015|| Dizel Penza || VHL || 12|| 3|| 3|| 6|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Rush de Rapid City || ECHL || 52|| 19|| 11|| 30|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga || 26|| 8|| 10|| 18|| 12|| 12|| 8|| 3|| 11|| 6
|-
| 2017-2018 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga || 40|| 24|| 17|| 41|| 20|| 16|| 4|| 3|| 7|| 8
|-
| 2018-2019 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 56|| 32|| 25|| 57|| 22|| 13|| 7|| 3|| 10|| 10
|-
| 2019-2020|| Dinamo Minsk || KHL ||34 || 5|| 3|| 8|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 11|| 6|| 5|| 11|| 4|| 14|| 5|| 9|| 14|| 5
|-
| 2020-2021 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 46|| 22|| 13|| 35|| 8|| 12|| 4|| 8|| 12|| 12
|-
| 2021-2022 || HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || 36|| 18|| 13|| 31|| 7|| 11|| 5|| 5|| 10|| 4
|-
| 2022-2023 || HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || || || || || ||

Au niveau international 

|2006 || align=left| - 18 ans || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans ||6||2||4||6 || -2|| 24|| align="left"|Neuvième place
|-
|2007 || align=left| - 20 ans ||align="left"|Championnat du monde junior||6||4||1||5||8||  +4||align="left"|Dixième place
|-
|2007 || align=left| - 18 ans || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans ||5||9||3||12|| 16||-2|| align="left"|Remporte la division 1, groupe A
|-
|2008 || align=left| - 20 ans || align="left"|Championnat du monde junior ||5||3||1||4|| 2|| +2||align="left"|Deuxième place de la division 1, groupe B
|-
|2009 || align=left| - 20 ans || align="left"|Championnat du monde junior D1 ||5||4||2||6|| 4||+5||align="left"| de la division 1 groupe A
|-
|2009 || align=left| || align="left"|Championnat du monde || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| Huitième place
|-
|2010 || align=left| || align="left"|Championnat du monde || 6|| 2|| 0|| 2|| 2||0||  align="left"| Dixième place
|-
| 2013 || align=left| || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 2||-1||  align="left"| Quatorzième place
|-
| 2017 || align=left| || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 4|| 4|| 0||-1||  align="left"| Treizième place
|-
| 2021 || align=left| || align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 1|| 3|| 4|| 0 ||  align="left"| Quinzième place

Références 

Naissance en novembre 1989
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Choix de repêchage du Dinamo Minsk
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Remparts de Québec
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Toros Neftekamsk
Joueur du Dizel Penza
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Rush de Rapid City